Cattedrale di San Luigi a Blois (Francia)
 Cattedrale di San Luigi a Cartagine (Tunisia)
 Cattedrale di San Luigi a Fort-de-France (Martinica)
 Cattedrale di San Luigi a New Orleans (Stati Uniti d'America)
 Cattedrale di San Luigi a Parigi (Francia)
 Cattedrale di San Luigi a Plovdiv, Bulgaria
 Cattedrale di San Luigi a Port Louis (Mauritius)
 Cattedrale di San Luigi a Saint Louis (Stati Uniti d'America)
Cattedrale di San Luigi a Thakhek (Laos)
 Cattedrale di San Luigi a Versailles (Francia)